

События 
 Народный трибун: Мений.
 489/488 — Афинский архонт-эпоним Аристид.
 Неудачная экспедиция Мильтиада против союзных персам островов. По возвращении в Афины Ксантипп, отец Перикла, возбудил против него судебный процесс. Мильтиад был приговорён к штрафу в 50 талантов и помещён в тюрьму.
 Ферон — тиран города Акрагант (Сицилия) (-473)

Римская республика 
 Консулы: Гай Юлий Юл и Публий Пинарий Мамерцин Руф.

Китай 
 6-й год по эре правления луского князя Ай-гуна.
 Весной был построен город в чжуской местности Ся.
 Весной цзиньский полководец Чжао Ян воевал с сянь-юй.
 Весной царство У напало на Чэнь, Чу по просьбе чэньцев пришло на помощь Чэнь, и усцы ушли.
 Тянь Ци хотел поставить у власти в Ци княжича Юн-шэна. В 5 луне циские сановники Тянь Ци и Бао Му во главе воинов ворвались в дворец и напали на сановников Гао Чжао-цзы и Го Хуэй-цзы. Отряды Гао и Го, поддерживавшие гуна, были разбиты. Гао Чжао-цзы был убит, Го Хуэй-цзы бежал в Цзюй, Янь Юй (гун) бежал в Лу. Согласно «Чуньцю», летом Го Ся и Гао Чжан бежали из Ци в Лу.
 Летом луский посол Шу Хуань провёл съезд с уским послом в Чжа.
 Согласно гл.31 и 66 «Ши цзи», в этом году уский ван вопреки советам У Цзы-сюя (который советовал воевать с Юэ — эпизод 231 «Го юй») двинулся на север, узнав о волнениях в Ци, после чего разбил войска Ци у Айлина (согласно «Цзо чжуань» и «Го юй», эта битва произошла в 484 году, согласно гл.36 и 41 «Ши цзи» — в 486 году, таким образом, датировка битвы 489 годом очевидно ошибочна, в этом году северный поход усцев только начался).
 В Чэнь, где жил Конфуций, «истощилось продовольствие», и произошла его встреча с Шэ-гуном.
 Конфуций из Чэнь (либо из Цай) приехал в Шэ, где беседовал с правителем об управлении, но затем вернулся в Цай. Чуский ван из Чэнфу пригласил к себе Конфуция, но его по дороге пленили сановники Чэнь и Цай, но чуский отряд освободил. После смерти вана Конфуций вернулся в Вэй (Сыма Цянь путает события, смешивая несколько приездов в Вэй).
 Чуский ван выступил на помощь Чэнь, но в 10 луне заболел и в день гэн-инь умер в Чэнфу, завещав власть самому младшему брату Люю (согласно «Чуньцю», он умер в 7 луне, в день гэн-чэнь). Перед смертью ван приказал не приносить жертв духу Хуанхэ, за что его похвалил Конфуций.
 Умер царь Чу Чжао-ван. Его братья Шэнь, Цзе и Люй провозгласили правителем сына Чжао-вана и юэской княжны Чжана (Хуэй-ван, эра правления 488—432), и прекратили поход.
 В 8 луне циский сановник Бин И-цзы бежал в Лу. Тянь Ци послал гонцов в Лу и тайно привёз обратно княжича Ян-шэна, спрятав его в своём доме.
 В 10 луне, в день у-цзы Тянь Ци собрал в своём доме сановников на пиршество. Он предъявил гостям Ян-шэна и объявил его князем, Бао Му вынужден был поддержать его.
 Ян-шэн отправил юного князя Янь Жу-цзы в Тай, по дороге его убили по приказу Тянь Ци (Чэнь-ци). Согласно «Ши цзи», на престол Тянь Ци возвёл старшего брата убитого Ян-шэна (Дао-гун, эра правления 488—485), сам Тянь Ци стал сяном (по версии же «Цзо чжуань», Дао-гун заявил, что будет управлять сам, и отстранил Тянь Ци).
 Зимой луский полководец Чжунсунь Хэ-цзи воевал с Чжу.
 Зимой сунский полководец Сян Чао напал на Цао.

Скончались 
 Мильтиад

См. также

Примечания